Епархия Лас-Вегаса () — епархия Римско-Католической церкви в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. Епархия Лас-Вегаса входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Лас-Вегаса является собор Ангела-Хранителя.

История 
21 марта 1995 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Cum ob amplum, которой учредил епархию Лас-Вегаса после разделения епархии Рино-Лас-Вегаса на епархию Рино и епархию Лас-Вегаса.

Ординарии епархии 
 епископ Daniel Francis Walsh (21.03.1995 — 11.04.2000) — назначен епископом Санта-Розы;
 епископ Joseph Anthony Pepe (6.04.2001 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum ob amplum

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Неваде
Лас-Вегас